Urtegård har flere betydninger:
 Urtegård (køkkenhave)
 Urtegård (kirkegård)